Autostrada A13 – autostrada austriaca
Autostrada A13 – autostrada belga
Autostrada A13 – autostrada croata
Autostrada A13 – autostrada francese
Autostrada A13 – autostrada tedesca
Autostrada A13 – autostrada italiana
 Autostrada A13 – autostrada lituana
Autostrada A13 – autostrada lussemburghese
Autostrada A13 – autostrada olandese
Autostrada A13 – autostrada svizzera